Етер може да се отнася за:
 химичното съединение етер
 световния ефир (още етер) – въображаема среда, изпълваща космоса, в която се движи светлината.